Cachemira puede referirse a los siguientes topónimos:
 Cachemira, región ubicada en la zona norte del subcontinente indio.
 Valle de Cachemira, una de las tres divisiones del antiguo estado indio de Jammu y Cachemira.

Además, puede hacer referencia a:
 Los cachemires, pueblo del norte del subcontinente indio.
 El idioma cachemir, lengua del pueblo cachemir.
 La cachemira (también cachemir o casimir), tejido de pelo de cabra mezclado, a veces, con lana, de la región de Cachemira.
 La cachemira (o paisley), diseño ornamental en tela con forma de lágrima curvada o almendra.
 La cabra de Cachemira, tipo de cabra que se encuentra en Cachemira, Tíbet, Nepal e India.
 Cachemira (pintura), cuadro de 1908, del pintor estadounidense John Singer Sargent.
 El conflicto de Cachemira, disputa territorial entre India y Pakistán sobre la región de Cachemira, y entre India y China sobre la región de Ladakh del estado indio de Jammu.